Licnodamaeidae är en familj av kvalster. Licnodamaeidae ingår i överfamiljen Plateremaeoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Licnodamaeidae 54 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Licnodamaeidae